Tenisowy turniej WTA FORTIS Championships Luxembourg 2009 odbywał się od 17 do 25 października w Luksemburgu na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 220 tysięcy dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

Przypisy 

2009
2009 w tenisie ziemnym
2009 w Luksemburgu